Åkarps landskommun kan syfta på:

 Norra Åkarps landskommun, tidigare kommun i Kristianstads län
 Södra Åkarps landskommun, tidigare kommun i Malmöhus län